«Мне осталась одна забава…» — название нескольких произведений искусства.

 Мне осталась одна забава — стихотворение русского поэта Сергея Есенина, написанное в 1923 году.
 Забава («Мне осталась одна забава…») — песня Александра Малинина на стихи Сергея Есенина.
 Мне осталась одна забава — песня лидера рок-группы «Кукрыниксы» Алексея Горшенёва на стихи Сергея Есенина.
 «Сергей Никоненко. Мне осталась одна забава…» — документальный фильм («Первый канал», 2016).